50 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 2 Armii (16.05 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant B. A. Dziczkaniec  (od czerwca 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego